Zduny ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Polen:

 Zduny, eine Stadt im Powiat Krotoszyński, Woiwodschaft Großpolen
 Zduny#Gemeinde, eine Stadt- und Landgemeinde im Powiat Krotoszyński
 Zduny, eine Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Opatówek in der Woiwodschaft Großpolen
 Zduny (Powiat Łowicki), ein Dorf im Powiat Łowicki, Woiwodschaft Łódź
 Gmina Zduny (Powiat Łowicki), eine Landgemeinde im Powiat Łowicki
 Zduny, eine Ortschaft der Landgemeinde Łęczyca in der Woiwodschaft Łódź
 Zduny, eine Ortschaft der Landgemeinde Aleksandrów Kujawski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Zduny, eine Ortschaft der Landgemeinde Świedziebnia in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Zduny, eine Ortschaft der Landgemeinde Starogard Gdański in der Woiwodschaft Pommern
 Zduny, eine Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Biały Bór (Baldenburg) in der Woiwodschaft Westpommern
 Zduny (Bürgerhöfen), eine Ortschaft der Landgemeinde Małdyty (Maldeuten) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren